Атомная электростанция Гундремминген () — крупнейшая атомная электростанция ФРГ, расположена в коммуне Гундремминген, швабского района Гюнцбург в Баварии (на юге Германии).

Станция состоит из трёх энергоблоков: первый — BWR-1 (мощностью 250 МВт, второй и третий — BWR-72. Первый энергоблок был заложен ещё в 1962 году, а запущен в 1967, второй и третий реакторы — только в 1984 и 1985 годах соответственно. По устройству они однотипны реакторам на Фукусиме. Общая электрическая мощность станции на текущий момент 1344 МВт.

Второй энергоблок был остановлен 31 декабря 2017 в соответствие с законом об отказе от атомной энергетики. Остановка третьего энергоблока должна состояться в 2021 году. Такие короткие сроки эксплуатации связаны с аварией на АЭС Фукусима-1 и последовавшим за этим движением среди большой части немцев против использования в стране атомной энергетики. В результате Германия вышла из топ-10 стран в мире по числу функционирующих реакторов. На текущий момент в ФРГ из них осталось семь. К 2022 году должны быть заглушены все атомные станции Германии.

Оператором АЭС является Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH (KGG), а собственниками — RWE Power AG (75 %) и E.ON Kernkraft GmbH (25 %).

Информация о энергоблоках

Примечания 

Атомные электростанции Германии
Здания и сооружения Баварии